VHS puede refererse a:

 VHS, acrónimo de Video Home System, es un sistema de grabación y reproducción analógica de audio y video.
 VHS (en croata Višenamjenska Hrvatska Strojnica), acrónimo de "Ametralladora/fusil multifuncional croata", un fusil de asalto.
 VHS (o, en inglés HSV, Herpes simplex virus), acrónimo de virus del herpes simple, también llamado virus herpes hominis, que se usa para denominar a varias cepas de virus de la familia Herpesviridae, que pueden causar varias infecciones en seres humanos.
 VHS o Septicemia hemorrágica viral (o, en inglés Viral hemorragic septicemia), enfermedad viral que afecta a peces, especialmente salmónidos.
 VHS o Velocidad de sedimentación horaria es una prueba de laboratorio.